Чухарев — фамилия; имеет женскую форму Чухарева.
 Чухарев, Александр Иванович (1915—2007) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Чухарев, Вячеслав Фёдорович (1926—1959) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 См. также 
 Чухарево